Spierkramp
 Koliekpijn (darmkramp)